Пода́рок:

 Подарок — вещь, которую преподносят безвозмездно.

 «Подарок» — реди-мейд Ман Рэя 1921 года.

 «Подарок» — индийский фильм 1962 года.
 «Подарок» — фильм 1966 года.
 «Подарок» — советский мультфильм 1968 года (первый кукольный мультфильм «Киевнаучфильма»).
 «Подарок» — советский фильм 1983 года.
 «Подарок» — индийский фильм 1984 года.
 «Подарок» — российский фильм 1997 года.
 «Подарок» — альбом рэпера Guf'а.
 «Подарок» — российский мультфильм 2004 года.
 «Подарок» — американский кинофильм 2009 года.
 «Подарок»  — австралийско-американский фильм 2015 года.

См. также 
 Махр
 Драгоценный подарок
 Осенний подарок фей
 Подарок Гугуцэ
 Подарок для самого слабого
 Подарок для слона
 Подарок ледяного деда
 Подарок молодым хозяйкам
 Подарок на Рождество (фильм)
 Подарок одинокой женщине
 Подарок Самоделкина
 Последний подарок
 Свадебный подарок, или Всё, как у людей
Презент